Selasari (Parigi), een plaats in Indonesië
Selasari (Kawali), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing